Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Clavet e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Juan Carlos Báguena e José Manuel Clavet 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Francisco Clavet /  Javier Sánchez (Campioni)
 Juan Carlos Báguena /  José Manuel Clavet (finale)

 Henrik Holm /  Nils Holm (semifinali)
 Massimo Ardinghi /  Francisco Roig (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1991